Doh peut faire référence à :

Codes et sigles 

DOH est un sigle pouvant signifier :
  (en français, ) ;
 DNS over HTTPS.

DOH est un code pouvant désigner :
  ;
 .

Patronymes 

 Félix Doh (-2003), un ancien combattant aux côtés des mercenaires libériens et un chef rebelle en Côte d'Ivoire ;
 Serge Doh (1973-), un athlète ivoirien, spécialiste du lancer du disque et du poids.

Toponymes 

 Doh, un village de la commune de Măerişte, en Roumanie;
 Doh, une commune rurale du Burkina Faso ;
 Doh, une commune de la Côte d'Ivoire ;
 Doh, une localité du Cameroun.
 Doh, un cratère d'impact sur Callisto, une lune de Jupiter ;

Voir aussi 
Doh peut aussi désigner :
 Doh, le boss de la série de jeux vidéo japonaise Arkanoid ;
 D'oh!, l'exclamation fétiche d'Homer dans la série télévisée américaine d'animation Les Simpson.

Code IATA des aéroports
Code